Вейк-ан-Зее 2022 — 84-й международный шахматный турнир, который проходит с 15 января по 30 января 2022 года.

 Категория: 20-я (средний рейтинг 2736)

Регламент турнира 
Турнир проводится по круговой системе и состоит из 13 туров.

 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.

Участники турнира 

Примечание: рейтинги даны на январь 2022 года

Движение по турам

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

2022 год в шахматах
Вейк-ан-Зее (шахматный турнир)